EPA - ácido graxo insaturado, presente nos frutos do mar
EPA -  sigla para a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency)
Epa - ornamento africano

Desambiguações de siglas